Wilhelm Westphal ist der Name folgender Personen:

*Wilhelm Westphal (Bischof) (1443–1509), deutscher Bischof